Fletcher kan som auktorsförkortning betyda:

 Anthony Fletcher
 David Stephen Fletcher
 Harold Roy Fletcher
 Murray J. Fletcher
 Thomas Bainbridge Fletcher

Robotskapade auktorsförkortningar